Levins ist der Familienname folgender Personen:

 André Levins, eigentlicher Name von A+ (Musiker) (* 1982), US-amerikanischer Rapper
 Cameron Levins (* 1989), kanadischer Langstreckenläufer
 Chloe Levins (* 1998), US-amerikanische Skilangläuferin und Biathletin
 Daniel Levins (1953–2015), US-amerikanischer Tänzer 
 Richard Levins (1930–2016), US-amerikanischer Ökologe 

Siehe auch:
 Levin